Gategöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gategölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (7,56 ha)
Gategöl (Virserums socken, Småland, 635022-148293), sjö i Hultsfreds kommun, 
Gategöl (Virserums socken, Småland, 635117-148578), sjö i Hultsfreds kommun, 
Gategölen, Småland, sjö i Uppvidinge kommun,  (1,1 ha)

Se även
Gatgölen
Gategylet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn